Carrasso peut désigner :
 Cédric Carrasso (1981-), footballeur français ;
 Johann Carrasso (1988-), footballeur français, son frère.

Homophone